Die WPA-8-Ball-Weltmeisterschaft 2008 (offiziell: WPA Damas World 8-Ball Championship 2008) war die vierte Austragung der von der World Pool-Billiard Association veranstalteten Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 8-Ball. Sie fand vom 18. bis 25. April 2008 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate) statt.

Weltmeister wurde der Deutsche Ralf Souquet durch einen 13:9-Sieg im Finale gegen Titelverteidiger Ronato Alcano von den Philippinen.

Modus 
Insgesamt nahmen 64 Spieler aus mehr als 30 Nationen an dem Turnier teil. Mit Jasmin Ouschan aus Österreich konnte sich auch eine Frau für die WM qualifizieren. Dies ist möglich, weil es im 8-Ball (im Gegensatz zum 9-Ball) keine eigene Damenweltmeisterschaft gibt und Frauen dadurch für die Herrenweltmeisterschaft startberechtigt sind.

In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 64 auf 32 reduziert. Gespielt wurde zunächst im Doppel-K.-o.-System. Das bedeutet:
Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste nur noch ein Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte, gewinnen um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, durchsetzen und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.

Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Spieler, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu können, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu müssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde führt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier.

In der Finalrunde wurde dann im K.-o.-System gespielt, also jede Niederlage führte zum Ausscheiden aus dem Turnier.

Turnierverlauf

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 18. bis 21. April statt.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 33 bis 48 bedeutet.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 49 bis 64 bedeutet.

Finalrunde 

Ralf Souquet konnte sich im Finale schnell eine 8:3-Führung erspielen, doch Ronato Alcano kam noch einmal bis auf 9:8 heran. In der Schlussphase konnte Souquet jedoch noch einmal aufdrehen und das Match mit 13:9 für sich entscheiden.

Preisgelder

Weblinks 
 WPA Damas World 8-Ball Championship 2008 auf azbilliards.com

2008
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in Fudschaira